Aleksandr Novikov - calciatore sovietico e allenatore russo
Aleksandr Novikov - calciatore russo
Aleksandr Aleksandrovič Novikov - generale sovietico
Aleksandr Novikov - canottiere bielorusso
Aleksandr Novikov - cantante sovietico e russo